Суперкубок Нідерландів з футболу 1993  — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 серпня 1993 року між чемпіоном Нідерландів клубом Феєнорд та володарем кубка Нідерландів Аяксом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1993
Нідерланди
1993 у нідерландському спорті
Серпень 1993